Con il nome di Luigi di Baviera sono conosciuti i seguenti personaggi:
 Luigi I di Baviera (1786-1868), re di Baviera;
 Luigi II di Baviera (1845-1886), re di Baviera;
 Luigi III di Baviera (1845-1921), re di Baviera;
 Luigi di Baviera (1831 – 1920), duca in Baviera;
 Luigi Guglielmo (1884-1968), duca in Baviera.